VRMG steht für:
 Flughafen Gan auf den Malediven (ICAO-Code)
 Verkehrsbetriebe der Region Mittleres Glattal, Vorläufer der Verkehrsbetriebe Glattal

VRMG